Сахновські — козацько-старшинський, згодом — дворянський рід.

 Сахновський Іван Гнатович — старший син сотника Гната Васильовича Сахновського.
 Сахновський Василь — менський городовий отаман.
 Веніамін (Сахновський) — український релігійний діяч.
 Сахновський Гнат Васильович — політичний і військовий діяч України в складі Російської імперії.
 Сахновський Костянтин (* 1879), учений у галузі залізобетонних конструкцій зі старшинсько-козацького роду на Полтавщині.
 Сахновський Павло Якимович.
 Сахновський Павло Петрович був на службі у Війську Запорозькому з 1739 р. Учасник Хотинського походу (1739).
 Сахновський Яким Іванович — Військовий канцелярист (1737—1739). На службі у Війську Запорозькому з 1737 р.
 Сахновський Яким Якимович На службі у Війську Запорозькому. Полковий чернігівський канцелярист (1777—1781).
 Сахновський-Оникевич Паїсій († 1626) — церковний діяч, архимандрит Мінський, пізніше кобринський.
 Сахновський Олексій Володимирович (1901—1964) — американський автодизайнер.

 Сахновська Олена Борисівна (1902—1958) — український графік.

Див. також 
 Сахненко
 Сахнович
 Сахновщина